Die 27. Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Thomas Cup 2018 vom 22. bis zum 27. Mai 2018 in Bangkok statt. Sieger wurde das Team aus Japan, welches im Finale Thailand mit 3:0 bezwang.

Vorrunde

Gruppe A

Japan gegen Australien

Indien gegen Kanada

Japan gegen Kanada

Indien gegen Australien

Japan gegen Indien

Kanada gegen Australien

Gruppe B

Taiwan gegen Hongkong

Thailand gegen Deutschland

Thailand gegen Hongkong

Taiwan gegen Deutschland

Thailand gegen Taiwan

Hongkong gegen Deutschland

Gruppe C

Südkorea gegen Mauritius

Dänemark gegen Russland

Dänemark gegen Mauritius

Südkorea gegen Russland

Südkorea gegen Dänemark

Russland gegen Mauritius

Gruppe D

China gegen Frankreich

Indonesien gegen Malaysia

China gegen Malaysia

Indonesien gegen Frankreich

China gegen Indonesien

Malaysia gegen Frankreich

Endrunde – Übersicht

Viertelfinale

Japan gegen Taiwan

Südkorea gegen Kanada

Indonesien gegen Thailand

Dänemark gegen China

Halbfinale

Japan gegen Südkorea

Thailand gegen China

Finale

Japan gegen Thailand

Einzelnachweise 

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Bangkok